Balduinstraße heißen folgende Straßen:
 eine Straße in Frankfurt/Main, siehe Balduinstraße (Frankfurt/Main)
 eine Straße in Hamburg, siehe Balduinstraße (Hamburg)
 eine Straße in Köln, siehe Balduinstraße (Köln)
 eine Straße in St. Wendel, siehe Balduinstraße (St. Wendel)
 eine Straße in Trier, siehe Balduinstraße (Trier)